Miejscowości w USA:
 New Castle – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Garfield
 New Castle – miasto w stanie Delaware, w hrabstwie New Castle
 New Castle – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Henry
 New Castle – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Henry
 New Castle – miejscowość w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 New Castle – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 New Castle – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lawrence
 New Castle – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Craig
Gminy w USA:
 New Castle (ang. New Castle Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 New Castle (ang. New Castle Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 New Castle (ang. New Castle Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilkes
 New Castle (ang. New Castle Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo New Castle (ang. New Castle County) – w stanie Delaware
Zobacz też:
 Newcastle